Семья Кеннеди — известная американская династия ирландского происхождения, многие представители которой были известными политиками и занимали высокие должности в руководящих органах власти в США.

Кеннеди являются католиками, демократами и происходят из штата Массачусетс.

Патриархом семьи является Патрик Джозеф Кеннеди, а наиболее известными её представителями являются его внуки: 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, 64-й генеральный прокурор США Роберт Фрэнсис Кеннеди и сенатор Эдвард Мур Кеннеди.

На протяжении нескольких поколений с представителями семьи Кеннеди происходили трагические случаи, в том числе убийства Джона и Роберта, а также четыре авиакатастрофы. Журналисты окрестили эту цепь событий «проклятием Кеннеди».
Остальные члены семейства были долгожителями (средний возраст — 90 лет).

Семейное древо

Примечания

Литература

Ссылки 

 Семейное древо Кеннеди на сайте New York Times

Политические династии США
Политики США
Персоналии:Бостон